

Cinema 
 Il commissario (film)  – è un film cinematografico del 1962, diretto da Luigi Comencini e interpretato da Alberto Sordi.

Televisione 
 Il commissario (miniserie televisiva) – è una miniserie televisiva del 2002, diretta da Alessandro Capone e interpretata da Massimo Dapporto.